Zjednoczona Partia Demokratyczna (United Democratic Party)

 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Belize) – partia polityczna w Belize
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Białoruś) – partia polityczna na Białorusi, w 1995 przekształcona w Zjednoczoną Partię Obywatelską
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Cypr) – partia polityczna na Cyprze
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Gambia) – partia polityczna w Gambii
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Gujana Brytyjska) – partia polityczna w Gujanie Brytyjskiej, istniejąca w latach 1955-1959
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Kajmany) – partia polityczna na Kajmanach
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Korea Południowa) – partia polityczna w Korei Południowej
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Lesotho) – partia polityczna w Lesotho
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Meghalaya) – partia polityczna w indyjskim stanie Meghalaya
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Wyspy Marshalla) – partia polityczna na Wyspach Marshalla
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Namibia) – partia polityczna w Namibii
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Singapur) – partia polityczna w Singapurze
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Tanzania) – partia polityczna w Tanzanii
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Wielka Brytania) – partia polityczna w Wielkiej Brytanii
 Zjednoczona Partia Demokratyczna (Turks i Caicos) – partia polityczna na Turks i Caicos

Zobacz też

Przypisy